Il doppio del torneo di tennis Gerry Weber Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jacco Eltingh e Paul Haarhuis che hanno battuto in finale Evgenij Kafel'nikov e Andrej Ol'chovskij 6-2, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni)
 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (finale)

 Cyril Suk /  Daniel Vacek (quarti di finale)
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Gerry Weber Open 1995
ATP Tour 1995